Сен-Луи́ или Сан-Луи (от ), также Сент-Луис (от ) — происходят от «св. Людовика»:

Топоним

 Сен-Луи (Сенегал) — город в Сенегале.
 Сен-Луи (область) — область в Сенегале.
 Сен-Луи (Верхний Рейн) — город во Франции.
 Сен-Луи (Реюньон) — город и муниципалитет во Франции, в заморском департаменте Реюньон.
 Остров Сен-Луи — остров в центре Парижа.

Фамилия
 Сен-Луи, Дилан (род. 1995) — французский футболист, нападающий.
 Сан-Луи, Мартен (род. 1975) — канадский хоккеист.

См. также 
 Сент-Луис